Delalandes piepertiran
 Geringde piepertiran